Espinasse, parfois écrit Espinas ou Espinasses, est un nom occitan dérivant du mot espina, signifiant « épine ». Il désigne naturellement un endroit où la végétation est épineuse.

Par extension, ces noms ont désigné les habitants de ces lieux.

Toponyme 

 Espinasse, une ancienne commune de l’Allier, intégrée depuis 1829 à Espinasse-Vozelle (cf. infra) ;
 Espinasse, une commune  du Cantal ;
 Espinasse, une commune du Puy-de-Dôme ;
 Espinasse, un hameau de Saulzet-le-Froid (Puy-de-Dôme) ;
 Espinasse-Vozelle, une commune  de l’Allier ;

Autres formes dérivées d’espina
 Espinasses, une commune  des Hautes-Alpes ;
 Espinas, une commune de Tarn-et-Garonne ;
 les monts de l'Espinouse, dans le Haut-Languedoc ;
 Espinouse, une ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence, intégrée depuis 1973 au Chaffaut-Saint-Jurson ;
 Épinouze, une commune de la Drôme ;
 Cabrespine, une commune de l'Aude (cabre = « chèvre »).

Patronyme 

 la famille Espinasse, une famille d'acteurs français plus connue sous le nom de famille Brasseur :
 Georges Albert Espinasse (1879-1906), comédien dans la troupe de Sarah Bernhardt,
 Germaine Nelly Espinasse, née Brasseur (1887-1971), une modiste puis actrice,
 Pierre-Albert Espinasse, dit Pierre Brasseur (1905-1972), un acteur français, fils des deux précédents,
 Claude Espinasse, dit Claude Brasseur (1936-2020), un comédien français, fils du précédent,
 Alexandre Espinasse, dit Alexandre Brasseur (1971-), un comédien français, fils du précédent,
 Charles-Marie-Esprit Espinasse (1815-1859), un général français,
 Louis Napoléon Eugène Jules Jean Espinasse (1853-1934), un général français, fils du précédent,
 François Espinasse (1961-), un organiste français.

Lien externe 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Patronyme occitan
Patronyme corrézien